Die Abkürzung LCV steht für:
 League of Conservation Voters, US-amerikanische politische Organisation
 Light Commercial Vehicle, siehe Kleintransporter
 Long Combination Vehicle, siehe Road Train#Nordamerika (Kanada, USA)
 Flugplatz Lucca, IATA-Code

Die Abkürzung LcV steht für:
 leukozytoklastische Vaskulitis, Autoimmunerkrankung

LCV